Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Magnus Gustafsson che ha battuto in finale Stefano Pescosolido 4-6, 6-0, 7-6.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Albert Costa (primo turno)
 Javier Sánchez (semifinali)
 Carlos Costa (secondo turno)

 Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Jordi Arrese (secondo turno)
 Carl-Uwe Steeb (secondo turno)
 Franco Davín (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 1995